Azofra puede referirse a:
 Azofra, el municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España).
 Ignacio ("Nacho") Azofra de la Cuesta, jugador de baloncesto español.

en:Azofra